Brunstein steht für
 Burg Brunstein, abgegangene Burg im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Brunstein Brunicki, Familie aus Südosteuropa

Siehe auch:
 Brunsteinkapelle
 Brunnstein
 Brünnstein
 Bronstein